Berryman ist der Name folgender 

Personen:
 Clarence Berryman (1906–1986), US-amerikanischer Ringer
 Dorothée Berryman (* 1948), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Frank Berryman (1894–1981), australischer Generalleutnant
 Guy Berryman (* 1978), schottischer Musiker
 John Berryman (1914–1972), US-amerikanischer Dichter und Autor
 Michael Berryman (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Phillip Berryman (* 1938), US-amerikanischer Befreiungstheologe und Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berryman (Crawford County, Missouri)
 Berryman (Iron County, Missouri)
 Berryman (Washington County, Missouri)
 Berryman (Washington), im Walla Walla County
 Berryman Corner, im Bristol County, Massachusetts

Sonstiges:
 Berryman Branch, Fließgewässer im Cumberland County, New Jersey
 Berryman Creek, Fließgewässer im Grays Harbor County, Washington
 Berryman Tunnel, Mine im Eureka County, Nevada